2011 Голяма награда на Бразилия е 39-о за Голямата награда на Бразилия и деветнадесети последен кръг от сезон 2011 във Формула 1, провежда се на 27 ноември 2011 година на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия